Иван Васильевич Майстренко (; 28 августа 1899, Опошня Зиньковского уезда Полтавской губернии — 18 ноября 1984, Мюнхен) — украинский политический деятель и публицист.
революционер, редактор.

Биография 
С 1914 учился в Великосорочинской учительской семинарии им. Гоголя.

Участник революционного движения в Российской империи. В начале 1917 принадлежал к самой многочисленной тогда украинской партии социалистов-революционеров. В 1918 присоединился к левому течению УПСР, которое в августе 1919 оформилось в Украинскую коммунистическую партию (боротьбистов).

Участник гражданской войны на Украине. В 1919—1920 был одним из руководителей повстанческой бригады.

В результате объединения УКП(б) с Коммунистической Партией (большевиков) Украины оказался в рядах большевистской партии, но в знак протеста против великодержавной политики большевиков вышел из неë и вступил в 1920 в самостийницкую Украинскую коммунистическую партию (УКП). Был избран в состав ЦК УКП и в 1920—1921 активно работал в рабочей среде Донбасса.

Когда в 1925 под давлением ГПУ и Коминтерна УКП была вынуждена самоликвидироваться и влиться в КП(б)У, И. Майстренко вновь стал членом большевистской компартии.

Работал в редакциях украинских газет и журналов, в частности, в 1929—1931 был заместителем редактора одесской городской газеты «Черноморская Коммуна».

С 1931 до 1935 — заместитель директора Всеукраинского коммунистического института журналистики в Харькове.

В 1935 был исключён из партии и в декабре 1936 арестован.

После года пребывания в Харьковской тюрьме с 1937 отбывал дальнейшее заключение в сибирских лагерях. В 1940 был освобождëн.

Во время гитлеровской оккупации УССР руководил украинской капеллой бандуристов, которая гастролировала по Украине, Австрии и Германии.

В послевоенное время жил в Баварии (Германия).

Стал, наряду с Григорием Костюком, Борисом Левицким, Романом Паладийчуком и Всеволодом Голубничим, одним из лидеров левого крыла Украинской революционно-демократической партии и редактировал его печатный орган — ежемесячную газету «Вперëд» (1949—1959). В 1948 вышла его книга «Большевистский бонапартизм», в которой он излагает свой взгляд на СССР как на не социалистическое, но классовое эксплуататорское общество (государственный капитализм).

В 1979—1984 — профессор и ректор Украинского технического и сельскохозяйственного института, редактировал его научный «Бюллетень».

Умер в эмиграции в Мюнхене.

Избранные публикации 
Автор многочисленных публикаций, в том числе книг:
 Большевистский бонапартизм (Bolshevist Bonapartism). — Женева, 1948.
 Боротьбизм. Глава в истории украинского коммунизма (Borotbism: A Chapter in the History of Ukrainian Communism). — Нью-Йорк, 1954.
 Кризисные процессы в советской экономике. — 1955.
 Аграрная политика большевиков за пятьдесят лет революции. — Мюнхен, 1967.
 Национальная политика КПСС в её историческом развитии. — Мюнхен, 1978.
 История Коммунистической партии Украины. — Мюнхен, Изд-во Сучасність, 1969..
 История моего поколения. Воспоминания участника революционных событий на Украине. — Эдмонтон, 1985 (посмертное издание).

В годы революции использовал псевдонимы — Бабенко, Дальний, Радченко, Корсун, Гребёнка, Авгур.

Ссылки 
 Р. Тиса. Короткий нарис українського марксизму (2011)
 Варто прислухатися до його голосу… Майстренко Іван Васильович 

Коммунисты Украины
Публицисты Украины
Революционеры Украины
Редакторы Украины
Ректоры вузов СССР
Украинские эсеры
Боротьбисты
Военные Революционной повстанческой армии Украины
Репрессированные в СССР